Munia kan syfta på:
 Munia (drottning) (740–780), drottning av Asturien 757-768
 Munia Island, ö i Fiji